Lago Nero bezeichnet die folgenden Gewässer:

 Lago Nero (Abetone)
 Lago Nero (Bergamo), See in der Lombardei 
 Lago Nero (Bernina)
 Lago Nero (Cevio), See im Kanton Tessin 
 Lago Nero (Canavese), See in Südtirol 
 Lago Nero (Capriana), See in Südtirol 
 Lago Nero (Cesana), See in der Provinz Turin 
 Lago Nero (Cornisello), See im Trento 
 Lago Nero (Devero)
 Lago Nero (Piacenza), See im Toskanisch-Emilianischen Apennin
 Lago Nero (Pistoia), See im Apennin 
 Lago Nero (Valsesia), Alpensee am Weisshorn